Enosz – postać biblijna z Księgi Rodzaju
 Enos (astronautyka) – szympans, uczestnik lotu kosmicznego Mercury-Atlas 5
 Enos – miasto na wybrzeżu Tracji